Pyjai(man), ook wel sjamaan, een Surinaams-inheems priester
 Pyjai, ook wel Maraca (muziekinstrument), een Surinaams ratelinstrument